Наде́ждино — село в Кайбицком районе Татарстана, центр муниципального образования Надеждинское сельское поселение.

География 
Село расположено на реке Кубня, в 25 км северо-западнее районного центра Больших Кайбиц. В 3-х км южнее Надеждино находится резервный земельный участок под особо охраняемые природные территории площадью 17,0 га.

История 
Основано в 18 веке.

Население 
 1989—169 (русские)
 1997—182
 2010—164 (русские, чуваши)

Инфраструктура 
 Надеждинская средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера орденов Славы В. Р. Платонова

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района